Hard peut faire référence à :

Noms et adjectifs 
 Hard, une ville dans le district de Bregenz en Autriche,
 Hard, un prénom allemand,
 Hard, est un nom de famille français ; plutôt rare, il était historiquement localisé en Normandie (notamment dans l'Eure) et en Lorraine.
 En anglais hard signifie dur (à rapprocher de son équivalent allemand hart)

Art

Cinéma 
 Hard, un film américain réalisé par John Huckert en 1998,
 la pornographie hard, un style de pornographie aux images "crues" et, plus largement, le cinéma pornographique dans son ensemble,
 Le Journal du hard, une émission de Canal+ dédiée au cinéma pornographique,
 Hard, un livre de Raffaëla Anderson,

Télévision 
Hard, une série de 3 saisons, la première comprenant 6 épisodes diffusés en 2008 sur Canal+ et la seconde 12 épisodes diffusés en 2011 sur cette même chaîne,

Musique 
 Hard rock, un genre de rock
 Hard, un magazine italien sur le hard rock et le heavy metal,
 Hard, un album de 1983 du groupe Gang of Four,
 Hard, un album de 2003 du groupe RnB Jagged Edge,
 Hard est le deuxième single extrait de l'album Rated R de la chanteuse Rihanna,

Informatique 
 hardware : quincaillerie, c’est-à-dire le matériel à la différence du software, qui constitue les logiciels,
 hard drive : le disque dur,

Divers 
 Hardbrood, un biscuit néerlandais.

Voir aussi 
 , pour noyau dur,
 .

Notes et références 

Patronyme normand
Homonymie de titre